Damon and Pythias -  cortometraggio muto del 1908 diretto da Otis Turner.
 Damon and Pythias -  cortometraggio muto del 1914 diretto da Otis Turner, remake di quello del 1908.